The Emperor Jones est le titre de plusieurs œuvres :
 The Emperor Jones, pièce de théâtre d'Eugene O'Neill, créée à Broadway en 1920
 Les adaptations de cette pièce :
 The Emperor Jones, opéra, musique et livret de Louis Gruenberg, créé au Metropolitan Opera en 1933
 The Emperor Jones, film américain de Dudley Murphy, sorti en 1933
 The Emperor Jones, adaptation télévisée de 1955.